Бере́здов — село Славутского района Хмельницкой области, на реке Корчик (бассейн Днепра).

История 

В 1921—1940 годах в 10 км к западу от Берездова проходила советско-польская граница. В 1920-е годы местечко Берездов было районным центром.

В 1920-е годы Николай Островский служил комиссаром батальона Всевобуча в Берездове и секретарём Берездовского райкома комсомола. Впоследствии он описал Берездов в своей книге «Как закалялась сталь»:

Примечания

Литература

Ссылки 
 Берездов на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Славутского района